El término cantar, un verbo, puede referirse, en esta enciclopedia:

al canto;
a la vocalización de las aves;
al cántico;
a una canción;
a cierto tipo de poemas.

Cantares literarios
Cantar de los cantares (libro de la Biblia)
Homilías sobre el Cantar de los Cantares, de Gregorio de Nisa
cantar de gesta
Cantar de mio Cid
Cantar de Fernán González
Cantar de las mocedades de Rodrigo
El Cantar del Abad Don Juan de Montemayor
Cantar de Sancho II, perdido y reconstruido a partir de su prosificación
Cantar de Roncesvalles
Cantar de Roldán ("Chanson de Roland", en francés)
Cantar de los nibelungos ("Nibelungenlied", en alemán)
Cantar de Hildebrando ("Das Hildebrandslied", en alemán)
Cantar de Anno ("Annolied", en alto alemán medio)
Cantar de Bereterretxe ("Bereteretxen khantoria", en vasco)
Cantar de las huestes de Ígor ("Слово о плъку Игоревѣ" [Slovo o plŭku Ígorevě], en ruso)
Cantar de Heike ("Heike Monogatari", en japonés)
Cantar de ciegos, de Carlos Fuentes
cantar de siega
cantar de trabajo
cantar de bodas (epitalamio)
Cantares gallegos, de Rosalía de Castro 
Cantares mexicanos, colección de poemas cantados en lengua náhuatl ()
Cantares de Dzitbalché, códice maya ()

Topónimos
Cantar-Galo, freguesia portuguesa del municipio de Covilhã

Otros usos
Anexo:Glosario de billar#Cantar la bola, expresión propia del billar
Cantares